Пѝнта може да означава:

 Пинта – традиционна английска мярка за обем (1 имперска пинта = 568,261485 ml, 1 американска пинта = 473,176473 ml).
 „Пинта“ – корабът на Христофор Колумб
 Пинта – един от Галапагоските острови